Алексей Валентинович Соков (род. 14 апреля 1959, Москва) — российский учёный, специалист в области изучения циркуляции вод Мирового океана.
Доктор географических наук (2015), вр. и. о. директора Института океанологии РАН (с 2017, прежде с 1996 г. замдиректора), где трудится с 1993 года, прежде сотрудник Государственного океанографического института (1981—1993). Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас». Член-корреспондент РАН с 2022 года.

Биография 
Окончив с отличием географический факультет МГУ (1981) по распределению попал в Государственный океанографический институт. Трудился там по 1993 год как инженер, научный сотрудник, с. н. с., вр. и. о. замдиректора по научной работе.

После обучения (1985—1989) в аспирантуре Государственного океанографического института, в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Структура и динамика придонного и глубинного слоев в восточной части тропической зоны Тихого океана».

Работает в Институте океанологии РАН:
 1993 — старший научный сотрудник
 1996 — заместитель директора по научно-организационной работе
 1999 — заместитель директора по научным экспедициям и флоту
 2017 — исполняющий обязанности директора. 25 сентября 2019 — избран на должность директора ИО РАН.

Член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ.

Участник 32-х экспедиций в Тихом и Атлантическом океанах.

В 2012 году защитил докторскую диссертацию по теме «Долговременная изменчивость крупномасштабной циркуляции вод Северной Атлантики во второй половине XX века».

Своим учителем называет Сергея Сергеевича Лаппо.

В 2022 году избран в члены-корреспонденты РАН.

Семья 
Женат, есть сын.

Награды и премии 
 2019 — медаль «За отличие в морской деятельности».

Примечания

Литература 
 Нигматуллин Р. И. А. В. Сокову — 60 лет // Океанологические исследования. 2019. Т. 47. № 1. С. 248—252.

Ссылки 
 Институт океанологии им. П. П. Ширшова, , 
 Превратится ли океанология в кабинетную науку — Независимая газета. «НГ-наука». 28.06.2017
 Россия через 4-5 лет может лишиться научно-исследовательского флота (14.02.2018)
 Библиография 

Океанологи России
Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН